Кубок Кіпру з футболу 2011–2012 — 70-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул вдруге поспіль здобула Омонія.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 грудня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 2012

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня/1 лютого 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня/23 лютого 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/8 лютого 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/15 лютого 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 лютого/7 березня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 лютого 2012

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/21 березня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/28 березня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/28 березня 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 квітня/2 травня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 

2011–2012
Кіпр
Кіпр